L'occhio caldo del cielo (The Last Sunset) – film del 1961 diretto da Robert Aldrich
 The Last Sunset – album dei Conception del 1991